Arkanoid est une série de jeux vidéo de type casse-briques.

 1986: Arkanoid
 1987: Arkanoid: Revenge of Doh
 1997: 
 1997: Arkanoid Returns
 2007: Arkanoid DS
 2009: Arkanoid Live! 
 2009: 
 2017: 
 2022: Arkanoid: Eternal Battle

Arkanoid
Série de jeux vidéo lancée en 1986
Casse-briques